{| align=right
|

Руско-византийските войни са серия конфликти, започнали с 2 все още не съвсем точно датирани варяжки морски похода (експедиции), целящи да превземат Цариград през 830-те и 860-те години.

От началото на 10 до средата на 11 век са водени 6 руско-византийски войни:
 Руско-византийска война (907);
 Руско-византийска война (941-944);
 Руско-византийска война (970-971);
 Руско-византийска война (988);
 Руско-византийска война (1024);
 Руско-византийска война (1043);

Вижте също 
 Руски хаганат

Войни на Византия
Византия